Csuty Gáspár (?–1571 körül) végvári katona
Csuty Gáspár, Bethlen Gábor udvarmestere